Knatchbull-Hugessen ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Knatchbull-Hugessen, 4. Baron Brabourne (1863–1933), britischer Adliger und Politiker
 Edward Knatchbull-Hugessen, 1. Baron Brabourne (1829–1893), britischer Adliger und Politiker
 Edward Knatchbull-Hugessen, 2. Baron Brabourne (1857–1909), britischer Adliger und Politiker
 Hughe Knatchbull-Hugessen (1886–1971), britischer Diplomat
 William Knatchbull-Hugessen, 3. Baron Brabourne (1885–1915), britischer Adliger und Politiker

Siehe auch:
 Knatchbull